Een gemeente in Slowakije:
 Tarnov (okres Bardejov)
 Een gemeente in de Verenigde Staten:
 Tarnov (Nebraska)